Gimme Shelter (nummer), een nummer van de Rolling Stones
Gimme Shelter (album van The Rolling Stones), een compilatiealbum van de Rolling Stones
films:
Gimme Shelter (1970), een documentaire over de Rolling Stones
Gimme Shelter (2008), een documentairevideo over het werk van de UNHCR
Gimme Shelter (2013) van Ron Krauss met Vanessa Hudgens
Gimme Shelter (band), een coverband van de Rolling Stones

Gimme Shelter (album van Merry Clayton), het debuutalbum van Merry Clayton, uitgebracht in 1970